Ха́нский дворе́ц — это выражение может означать:
 Ханский дворец (Бахчисарай)
 Ханский дворец (Гянджа)
 Ханский дворец (Ленкорань)
 Ханский дворец (Казань)
 Ханский дворец (Нахичевань)
 Ханский дворец (Шемахы)
 Дворец шекинских ханов (Шеки)
 Дворец карабахских ханов (Шуша)
 Дворец ширваншахов (Баку)
 Сардарский дворец (Ереван)